

Cinema 
 Low – film del 1995 diretto da Lise Raven
 Low – film del 2008 diretto da Brennan Howard

Codici 
 low – codice ISO 639-3 della lingua tampias lobu
 LOW – codice ISO 3166-2:AF del Lowgar (Afghanistan)

Geografia 
 Low – municipalità del Québec (Canada)
 Low Moor – città della Contea di Clinton, Iowa (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Low – gruppo musicale statunitense
 Low – album di David Bowie del 1977
 Low – album dei Testament del 1994
 Low – album dei Krøyt del 1999
 Low – singolo di Kelly Clarkson del 2003
 Low – singolo dei Foo Fighters del 2003
 Low – singolo di Flo Rida del 2007
 Low – singolo degli Sleeping with Sirens del 2013
 Low – singolo di Juicy J del 2014
 Low – singolo di Lenny Kravitz del 2018

Persone
 Chuck Low – attore statunitense
 Derrick Low – cestista statunitense
 Edward Low – pirata inglese
 Frank James Low – fisico statunitense
 Frederick Low – politico statunitense
 Gary Low, pseudonimo di Luis Romano Peris Belmonte – cantante e compositore italiano
 George Low – astronauta e ingegnere statunitense
 Ron Low – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Seth Low – educatore e politico statunitense
 Vanessa Low – atleta paralimpica tedesca

Pagine correlate
 Löw

Altri progetti